Engelsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Engelsmann (* 1950), deutsche Schauspielerin
 Johann Bapist Engelsmann (1844–1913), deutscher Weingutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus